Бенуа Педретти (; ) — французский футболист, опорный полузащитник. Ныне закончил карьеру и стал тренером во французском клубе «Нанси».

Клубная карьера 
Педретти начинал свою профессиональную карьеру в клубе «Сошо» в 1999 году, также играв в молодёжной системе клуба и в этом же году, Педретти сыграл свой первый профессиональный матч. «Сошо» закончил сезон на четвёртом месте в Лиге 2, не сумев квалифицировать в Лигу 1.

В следующем сезоне, Педретти, несмотря на его неопытность, стал оплотом команды, играя в большинстве матчей, и тем самым способствуя победе «Сошо» в Лиге 2 в 2001 году.

Он был регулярным игроком команды и в сезоне 2002/03 в Лиге 1, в том сезоне сыграв 35 матчей и забив 3 гола. Команде также удалось до финала кубка Франции, но проиграли «Монако» (4—1). Благодаря этому, Педретти с клубом квалифицировались на участие Кубке УЕФА с Сошо. В следующем году, они участвовали в континентальном первенстве, но каких-либо значимых успехов добиться не смогли.

Достижения 
Клубные:
 Сошо
 Победитель Кубка Лиги : 2004.
 Олимпик Лион
 Чемпион Франции: 2005/06
Национальные:
 Обладатель Кубка конфедераций: 2003

Личная жизнь 
Педретти женат и имеет одного ребёнка, дочь Лену, которая родилась 29 августа 2005.

Статистика 
Данные на 1 июня 2011

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Аяччо»
Игроки ФК «Нанси»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Нанси»